Eisenweg steht für:
 Eisenweg (Erzgebirge), Höhenweg des Erzgebirges
 Eisenweg (Nutscheid), alter Höhenweg auf dem Nutscheid an der Sieg

Siehe auch:
 Eisenstraße